Okręty US Navy o nazwie USS  "Ammen", pochodzącej od kontradmirała Daniela Ammena:

 Pierwszy "Ammen" (DD-35) był niszczycielem typu Paulding zwodowanym w 1910 i służącym podczas I wojny światowej. Służył w Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych w latach 1924 - 1930. Sprzedany w 1934.

 Drugi "Ammen" (DD-527) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1942, służącym podczas II wojny światowej i wycofany ze służby w 1960.
Ammen